Oostmolen (Gistel)
 Oostmolen (Gorinchem)
 Oostmolen (Kasterlee)
 Oostmolen (Kloetinge)
 Oostmolen (Mijnsheerenland)